Kursk () er en by i Rusland.

Kursk kan også referere til:
 Kursk oblast (), en oblast i Rusland
 Guvernementet Kursk (), et guvernement i Rusland og RSFSR, 1779-1926.
 Kursk krater, et meteoritkrater i Rusland ()
 Kursk magnetosfære anomali magnetosfære anomali ()
 Panserslaget ved Kursk, det afgørende slag, som var Nazitysklands sidste store offensiv på østfronten under anden verdenskrig og et af de største kampvognsslag i historien
 Kursks Theotokos (Kursks Guds moder), et russisk ikon ()
 KYPCK, en musikgruppe ()
 K-141 Kursk, Atomundervandsbåd af Oscar II klassen, sank i 2000.
 Kursk (film), en film fra 2018